

Patronyme 
 Antonio Cisneros, écrivain péruvien ; 
 Baltasar Hidalgo de Cisneros (1755-1829), vice-roi du Río de la Plata ;
 Eleonora de Cisneros (1878-1934), chanteuse américaine d'opéra ;
 Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), cardinal franciscain et homme politique espagnol ;
 García Jiménez de Cisneros (1455-1510), bénédictin, abbé de l'abbaye de Montserrat, près de Barcelone ;
 Gabriel Cisneros (1940-2007), homme politique espagnol ;
 Gustavo Cisneros (1946-), homme d'affaires vénézuélien ;
 Henry Cisneros (1947-), homme politique américain ;
 Pedro Requena Cisneros (1991-), footballeur péruvien ;
 Salvador Cisneros (1828-1914), président de la République de Cuba ;
 Sandra Cisneros (1954-), romancière et poétesse américaine ;
 Wenceslao Cisneros (1823-1878), peintre salvadorien.

Toponyme 
 Cisneros est une localité du département d'Antioquia en Colombie ;
 Cisneros est una localité de la province de Palencia (Castilla y León en Espagne) ;
 Villa Cisneros, aujourd'hui Dakhla, était la capitale du Río de Oro au Sahara occidental.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique